Фердинанд Матысик (; 21 апреля 1931 — 9 мая 2021) — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре.

Биография 
Фердинанд Матысик родился в д. Дрогомысль (гмина Струмень Цешинского повята в Силезском воеводстве Польши). Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1954 году. Дебютировал в театре в Гданьске в 1954 году. Актёр театров в Гданьске, Кракове и Вроцлаве, тоже в кабаре Анджея Валигурского. Выступал в спектаклях польского «театра телевидения» с 1966 года.

Избранная фильмография 

  — Три повести / Trzy opowieści
  — Тень / Cień
  — Пепел и алмаз / Popiół i diament
  — Конец нашего света / Koniec naszego świata — Рудольф
  — Горячая линия / Gorąca linia
  — Катастрофа / Katastrofa
  — Полный вперёд! / Cała naprzód
  — Все свои / Sami swoi
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 18-й серии) — полковник Лицке
  — Знаки на дороге / Znaki na drodze
  — Кто верит в аистов? / Kto wierzy w bociany?
  — Ловушка / Pułapka
  — Кардиограмма / Kardiogram
  — Эпидемия / Zaraza
  — Анатомия любви / Anatomia miłości
  — Час пик / Godzina szczytu
  — Дорога / Droga (только в 1-й серии)
  — Потоп / Potop
  — Час за часом / Godzina za godziną
  — Грех Антония Груды / Grzech Antoniego Grudy
  — Игроки / Hazardziści
  — Директора / Dyrektorzy (только в 3-й серии)
  — Далеко от шоссе / Daleko od szosy
  — Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa
  — Жизнь, полная риска / Życie na gorąco (только в 9-й серии)
  — Роман и Магда / Roman i Magda
  — Страхи / Strachy
  — Потому что я помешался для неё / Bo oszalałem dla niej
  — Страхи / Dreszcze
  — Ржавчина / Rdza
  — Аварийный выход / Wyjście awaryjne
  — Пепельная среда / Popielec (только в 6-й серии)
  — Три стоп над землёй / Trzy stopy nad ziemią
  — Я люблю вампира (Я люблю летучих мышей) / Lubię nietoperze
  — Кукушка в тёмном лесу / Kukułka w ciemnym lesie — член идентификационной комиссии  — Чайки / Mewy
  — Консул / Konsul
  — Капитал, или Как сделать деньги в Польше / Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce
  — Первая любовь / Pierwsza miłość
  — Волна преступности / Fala zbrodni (только в 51-й серии)

Признание 
 1976 — Серебряный крест Заслуги.
 1983 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1984 — Кавалерский крест ордена Возрождения Польши.
 1996 — Награда за роль — XXXVI Калишские театральные встречи.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Долгожители Польши